I liga w piłce nożnej 1964/1965 – 31. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obronił Górnik Zabrze.

Absolutnymi beniaminkiem ligi był .

Tabela 

Legenda:

Statystyki sezonu 
Król strzelców: Lucjan Brychczy Legia Warszawa – 20 goli

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
1964 w polskim sporcie
1965 w polskim sporcie